Fisklöstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fisklöstjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Fisklöstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678423-138187), sjö i Älvdalens kommun,  (7,69 ha)
Fisklöstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678780-138406), sjö i Älvdalens kommun, 
Fisklöstjärnarna, sjö i Orsa kommun,  (6,75 ha)
Fisklöstjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Fisklöstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,14 ha)
Fisklöstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,63 ha)
Fisklöstjärnen (Nås socken, Dalarna, 668400-142600), sjö i Vansbro kommun, 
Fisklöstjärnen (Nås socken, Dalarna, 670932-142959), sjö i Vansbro kommun, 
Fisklöstjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Fisklöstjärnen (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Fisklöstjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Fisklöstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Fisklöstjärn, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (3,7 ha)
Fisklöstjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (5,18 ha)
Fisklöstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 690992-133068), sjö i Härjedalens kommun,  (30,2 ha)
Fisklöstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 691615-134853), sjö i Härjedalens kommun,  (16,1 ha)
Fisklöstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693584-134199), sjö i Härjedalens kommun,  (4,73 ha)
Fisklöstjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (6,52 ha)
Fisklöstjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 714005-143709), sjö i Strömsunds kommun,  (7,72 ha)
Fisklöstjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717241-142190), sjö i Strömsunds kommun, 
Fisklöstjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707793-135873), sjö i Åre kommun,  (5,79 ha)
Fisklöstjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707888-136937), sjö i Åre kommun,  (8,99 ha)
Fisklöstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706915-140784), sjö i Krokoms kommun, 
Fisklöstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 707881-139208), sjö i Krokoms kommun,  (66,6 ha)
Fisklöstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 708185-140473), sjö i Krokoms kommun,  (5,3 ha)
Lill-Fisklöstjärnen, sjö i Åre kommun,  (5,97 ha)
Stor-Fisklöstjärnen, sjö i Åre kommun,  (11,7 ha)
Fisklöstjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (4,82 ha)
Fisklöstjärnen (Torps socken, Medelpad, 690951-151963), sjö i Ånge kommun,  (6,67 ha)
Fisklöstjärnen (Torps socken, Medelpad, 690968-152618), sjö i Ånge kommun, 
Fisklöstjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Fisklöstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Fisklöstjärnen (Dorotea socken, Lappland, i Stenbithöjdens naturreservat), sjö i Dorotea kommun,  (5,65 ha)
Fisklöstjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Fisklöstjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (11 ha)

Se även
Fisklösen
Fisklöset
Fisklösarna, 
Fisklössjön
Fisklösträsket, sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (19,4 ha)
Fisklösvattnet,  sjö i Strömsunds kommun i Jämtland,  (18,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn